

Персоналии

Имя 
 Джинджер Роджерс — американская актриса и танцовщица, обладательница премии «Оскар» в 1941 году.
 Джинджер Фиш — американский барабанщик, известный участием в группе Marilyn Manson.

Персонажи 
 Говорящий Джинджер — антропоморфный рыжий котёнок, один из главных персонажей серии мобильных игр и франшизы Talking Tom & Friends, а также анимационных веб-сериалов «Talking Friends» и «Talking Tom & Friends».

См. также 
 Джинджер и Фред — кинофильм Федерико Феллини, снятый в 1985 году.